Janis Joplin est une chanteuse américaine ;
 Scott Joplin est un pianiste et compositeur américain de musique ragtime ;
 Joplin est une ville du Missouri, aux États-Unis ;
 Joplin est un logiciel open source de prise de notes et de création de liste de tâches synchronisable ;
 Joplin est un cratère d'impact sur la planète Mercure.

Homonymie de patronyme